Вооружённый конфликт в дельте Нигера — конфликт в дельте реки Нигер, возникший в начале 1990-х годов и продолжающийся до сих пор.

Противостоящими силами являются правительственные войска Нигерии и наёмники нефтяных компаний, с одной стороны, и этнические группировки огони, игбо и иджо, с другой.

История 
Конфликт возник при обнаружении значительных нефтяных месторождений на шельфе Нигерии. Их разработка транснациональными корпорациями (Royal Dutch Shell, Chevron) ущемила интересы местного населения.

Различные группировки, наиболее сильной из которых является Движение за освобождение дельты Нигера, практикуют нападения на буровые платформы и проходящие суда, взятие в заложники иностранцев, атаки на полицейские участки.

Примечания

Ссылки 
 SPECIAL REPORT: Checkmating the Resurgence of Oil Violence in the Niger Delta of Nigeria Journal of Energy Security, May 2010
 Responding to Crisis in Nigeria U.S. Institute of Peace Briefing, April 2006

Политика Нигерии
XXI век в Нигерии
Войны, продолжающиеся в настоящее время
Конфликты 2015 года
Конфликты 2014 года
Конфликты 2013 года
Конфликты 2012 года
Конфликты 2011 года
Конфликты 2010 года
Конфликты 2009 года
Конфликты 2008 года
Конфликты 2007 года
Конфликты 2006 года
Конфликты 2005 года
Конфликты 2004 года
Текущие события в политике
Войны Нигерии